Rave Tapes — восьмой студийный альбом шотландской рок-группы Mogwai, вышедший 20 января 2014 года на лейбле Rock Action и лейблом Sub Pop в США. Альбом дебютировал под 10 номером в чарте Великобритании и под 2 номером в чарте Шотландии.

Список композиций 

Box Set Bonus Tracks

Участники записи 
Mogwai
 Доминик Эйтчинсон – бас-гитара
 Стюарт Брейсвейт – гитара
 Мартин Баллок – ударные
 Барри Бёрнс – гитара, клавишные
 Джон Каммингс — гитара

Чарты

Примечания 

Альбомы построка
Альбомы Mogwai